Příjmení Haussman (také Hausman nebo Haussmann) nosí více významných osobností:

 Baron Haussmann (Georges-Eugène Haussmann; 1809–1891) – francouzský stavitel a urbanista
 Jiří Haussmann – více osob
 Michael Haussman (* 1964) – americký režisér

Podobné příjmení 
 Hausmann

Německá příjmení